Honolulu – città statunitense, capitale dello stato delle Hawaii
 Honolulu – film del 2001 diretto da Uschi Ferstl, Florian Gallenberger, Saskia Jell, Vanessa Jopp, Matthias Lehmann, Beryl Schennen e Sandra Schmidt
 Honolulu – singolo di Chiara Galiazzo del 2020
 Honolulu - programma televisivo del 2021 su Italia 1